Angyal ist der Familienname folgender Personen:
 Anna Angyal (1848–1874), ungarische Schriftstellerin 
 Éva Angyal (* 1955), ungarische Handballspielerin
 István Angyal (* 1914), ungarischer Schwimmer
 Joseph Angyal (1916–1954), US-amerikanischer Ruderer